Gabriel Paletta
 Karl Paletta